Римесса ( букв. переведённая, переложенная, вручённая) — платёжный документ для международных расчётов и международных денежных переводов в иностранной валюте: чек, переводной вексель и т. д.

В последнее время всё шире используется для обозначения именно международного  денежного потока, осуществляемого различными категориями трудовых и экономических мигрантов, когда последние регулярно отправляют часть заработанных денег на родину. По оценке Всемирного банка, за 2006 год подобные римессы составили 250—300 миллиардов долларов США; увеличиваясь на протяжении последних 10 лет со скоростью около 30% в год. Международные денежные переводы, в связи с их возрастающим значением и важным вкладом в ВВП некоторых развивающихся стран, как правило, выделяются в отдельную финансово-экономическую подкатегорию денежных переводов.

В процессе перевода принимают участие отправитель, получатель, сам переводной вексель на определённую сумму, а также посредники, берущие за это определённую комиссию (тариф).

Значения 
У этого термина имеются и другие значения. Под римессой в других контекстах понимается тратта, приобретённая должником и индоссированная им приказу своего кредитора.

Международная терминология 
Международные денежные переводы на многих европейских языках являются производными от итальянского rimessa и/или латинского remittare: , ,  и проч.

Оценки Всемирного Банка

2005 год 
По данным за 2005 год, крупнейший в мире получатель денежных переводов из-за рубежа в мире — это Мексика, что не удивительно, учитывая значительное количество мексиканцев (включая около 12 миллионов нелегальных рабочих-мигрантов), трудящихся в США. За Мексикой следуют Индия, Китай, Филиппины и другие развивающиеся страны. Россия в списке ремиссий занимала девятую позицию. Однако, в отличие от Мексики, денежные переводы составляли всего 0,5 % российского ВВП за 2005 год, и не играют такой существенной роли, как в странах Латинской Америки — где они являются вторым по значению источником дохода у населения.

2006 год 
В октябре 2007 были обнародованы последние оценки мировых ремиссий по данным за 2006 года. По сравнению с 2005 годом общая сумма денежных переводов увеличилась на 30 %. Индия вышла на первое место по объёму денежных переводов; на неё пришлось 8,2 % всех ремиссий мира и 20 % денег, отправленных в Азию в целом. Таблица лидеров 2006 года выглядит следующим образом.

2019 год 
Объем римессы в направлении стран с низким и средним доходом оценивался в 551 млрд долларов США на 2019 год, основные страны-получатели: Индия, Китай, Мексика, Филиппины, Египет, Нигерия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Украина. Для ряда стран объем римессы составляет порядка 30% ВВП: Тонга, Гаити, Непал, Таджикистан, Киргизстан.

Денежные переводы в России и странах СНГ 
Из стран СНГ наиболее зависима от денежных переводов трудовых мигрантов экономика Молдавии, где они составляют 25% ВВП страны. Огромный экономический вклад в экономику своей страны, зачастую незафиксированный официальной статистикой, вносят также трудовые мигранты Украины — так называемые заробитчане, а также Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и др. Основная страна донор — Россия, в особенности Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, нефтегазоносные районы Крайнего Севера и Сибири.

См. также 
 Трудовая миграция с Украины
 Денежные переводы

Примечания

Ссылки 
  Chris B. Murphy, Remittance, Investopedia, 2020 
 The use of remittances and financial inclusion / GPFI  September 2015 
 Статистика Евросоюза
 Remittance flows worldwide in 2017, 2019
 Migration and Remittances Data,  

Денежные переводы
Ценные бумаги
Безналичные расчёты
Миграция населения